Новая реальность:
 Новая реальность — советское и российское творческое объединение художников-абстракционистов, существовавшее с 1950‑х до 2000‑х годов.
 Денди — Новая реальность — российская детская развлекательная телепрограмма о компьютерных играх для игровых консолей, выходившая с 1994 по 1996 год.